Аниньо́н (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Занимает площадь 52,56 км². Население — 818 человек (на 2010 год). Расстояние — 100 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы